Торайгыр — название населённых пунктов в Казахстане:
 Торайгыр (до 2011 г. — Черёмушки) — село в Мартукском районе Актюбинской области, упразднено в 2019 г.
 Торайгыр — село в Баянаульском районе Павлодарской области.

См. также 
 Тору-Айгыр